Paralelogram může mít více významů:

 Rovnoběžník – rovinný útvar tvořený dvěma páry rovnoběžných úseček
 Paralelogram (technika) – dvojklikový typ čtyřkloubého mechanismu, ve kterém se obě hlavní části otáčejí o plný úhel v souhlasném smyslu